Sången om den eldröda blomman kan syfta på

Sången om den eldröda blomman – en roman från 1905 av Johannes Linnankoski
Sången om den eldröda blomman (1919) – en film regisserad av Mauritz Stiller
Sången om den eldröda blomman (1934) – en film regisserad av Per-Axel Branner
Sången om den eldröda blomman (1938) – en film regisserad av Teuvo Tulio
Sången om den eldröda blomman (1956) – en film regisserad av Gustaf Molander
Sången om den eldröda blomman (1971) – en film regisserad av Mikko Niskanen